Trois sous-marins de la marine nationale française ont été baptisés Aréthuse, d'après la figure mythologique du même nom :
 L'Aréthuse (Q97), de , lancé en 1916 ;
 L'Aréthuse (NN7), de , lancé en 1929 ;
 L'Aréthuse (S635), navire de tête de la , lancé en 1957.

Nom de bateau de la Marine française